Le mot « Lorraine » est dérivé de Lotharingie, terme qui apparut au Moyen Âge pour désigner le royaume hérité par Lothaire II en 855 (le mot est issu du latin Lotharii regnum). Ces terres allaient de la mer du Nord aux sources de la Meuse et de la Moselle.

Le terme Lorraine servit à désigner différentes entités au cours de l'histoire. Il prend racine dans le duché de Lorraine était un des duchés nationaux de l'empire des Ottons. Il fut créé au  et était peuplé par les Francs rhénans. Il fut divisé en 959/977 en duché de Basse-Lotharingie (aujourd'hui la Belgique, les Pays-Bas, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et duché de Haute-Lotharingie avec pour capitale Nancy (Lorraine actuelle, Sarre…).

Toponymes

Afrique du Sud 
 Lorraine, ville sud-africaine située dans la province de Limpopo.

Belgique 
 La Lorraine belge, une région (géologique) du sud de la Belgique, contiguë à la Lorraine française.
 Drève de Lorraine, voie de la commune bruxelloise d'Uccle

Canada 
 Lorraine, ville québécoise située dans la région des Basses-Laurentides.

États-Unis 
 Loraine, un village du comté d'Adams dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Lorraine, ville située au Kansas ;
 Lorraine, une ville du comté de Jefferson, dans l'État de New York ;
 Lorraine, une census-designated place située dans l’État de New York.

France 
 La Lorraine, région culturelle et historique du Nord-Est de la France.
 La Région Lorraine, ancienne région administrative française.
 L'Alsace-Lorraine, territoire annexé par l'Allemagne après la défaite française de 1870.
 L'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, nom provisoire de la région Grand Est, une région administrative française créée le .
 Bisten-en-Lorraine, commune de Moselle
 Buhl-Lorraine, commune de Moselle
 Le Grand-gouvernement de Lorraine-et-Barrois.
 Gare de Lorraine TGV, gare ferroviaire située à Louvigny.

Odonyme 
 La rue de Lorraine, rue de Paris.

Guerre 
 La Lorraine, paquebot français (1899-1922).
 La Lorraine,  frégate française de type FREMM.
 La Lorraine, cuirassé de classe Bretagne de la Marine nationale française (1913-1952)
 Le Lorraine 40 t, char de combat français expérimental
 L'Armée de Lorraine
 Le groupe de bombardement Lorraine, groupe de bombardement créé pendant la Seconde Guerre mondiale au sein des Forces aériennes françaises libres
 Escadron de chasse 3/30 Lorraine, héritier des traditions du groupe « Lorraine »
 Le mouvement Lorraine, groupe de la Résistance française lors de la Seconde Guerre mondiale
 Lorraine, nom donné à une opération militaire française réalisée en octobre- en pays Thaï lors de la guerre d'Indochine. Cette opération de diversion, confiée au général de Linarès, s'inscrit dans la mise en place de la base aéroterrestre de Na San
 Régiment de Lorraine

Alimentation 
 Lorraine, nom d'une bière brassée en Martinique, au Lamentin.
 Brasserie La Lorraine, restaurant parisien situé dans le  de Paris
 La Villa Lorraine, restaurant bruxellois

Autres 
 (1114) Lorraine, un astéroïde.
 Lorraine-Dietrich, ancien constructeur automobile français.
 Iveco Lorraine, autocar de tourisme produit de 1981 à 1993
 Lorraine, nom du prototype de l'ordinateur Amiga
 Le « Lorraine Motel » à Memphis, Tennessee, sur le balcon duquel Martin Luther King a été assassiné le

Anthroponyme 
Voir les membres et parents des Ducs de Lorraine.

Prénom 
Lorraine est un prénom féminin notamment porté par :
 Lorraine Lévy (1964-), réalisatrice française.

Patronyme 

 Alain Lorraine (1946-1999), poète français ;
 Louise Lorraine (1904-1981), actrice américaine du cinéma muet et des premiers parlants.

Pseudonyme 
 Bernard Diez dit Bernard Lorraine en poésie (1933-2002), poète français.

Voir aussi 
 Lorrain (homonymie)
 Lothringen (1940), mouilleur de mines auxiliaire de la Kriegsmarine, durant la Seconde Guerre mondiale.